Direct peut désigner :
 direct, un type de coup de poing ;
 Direct, le nom d'un magazine sur l'armée ;
 Direct, le nom d'une émission de télévision française des années 1980.

Voir aussi 
 Diffusion en direct, une émission de télévision ou de radio diffusée en même temps qu'elle est tournée
 Cas direct, un cas grammatical